Als Feenlämpchenspinne werden bezeichnet:

 Die Gattung der Feenlämpchenspinnen (Agroeca) innerhalb der Familie der Feldspinnen (Liocranidae).
 Die Große Feenlämpchenspinne (A. brunnea), Art innerhalb dieser Gattung.